Vogelbuurt (Amsterdam)
 Vogelbuurt (Dordrecht)
 Vogelbuurt (Ede)
 Vogelenwijk (Haarlem), ook wel Vogelbuurt en Vogelenbuurt genoemd
 Vogelbuurt (Ulft)
 Vogelenbuurt (Utrecht)
 Vogelbuurt (Vaassen)
 Vogelbuurt (Velden)

Zie ook 
 Vogelwijk (doorverwijspagina)